

Persone 
Aldo Osorio – calciatore argentino
Alejandro Osorio – calciatore cileno
Camila Osorio – tennista colombiana
Diego Osorio – ex calciatore colombiano
Diego Osorio Villegas – condottiero spagnolo
Eleonora Osorio – nobildonna spagnola
Elsa Osorio – scrittrice argentina
Fernando Osorio – ex calciatore cileno
Girolamo Osorio – teologo e storico portoghese
Giuseppe Osorio – politico italiano
Hilarión Osorio – calciatore paraguaiano
Humberto Osorio – calciatore colombiando
Jonathan Osorio – calciatore canadese
Juan Carlos Osorio – allenatore di calcio ed ex calciatore colombiano
Julio Osorio – ex cestista panamense
Juvencio Osorio – ex calciatore paraguaiano
Manuel Luís Osório – militare e politico brasiliano
Mariano Osorio – militare e politico spagnolo
Nicolás Osorio – nobile spagnolo
Óscar Osorio – militare e politico salvadoregno
Raúl Osorio – calciatore cileno
Ricardo Osorio – calciatore messicano
Saturnino Osorio – calciatore salvadoregno
Yordan Osorio – calciatore venezuelano

Altro 
Osório – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
EE-T1 Osório - carro armato da combattimento di produzione brasiliana

Pagine correlate 
 Ossorio